Патриа́рший переу́лок:

 Большой Патриарший переулок — переулок в Москве.
 Малый Патриарший переулок — переулок в Москве.